Ossohira steht für:

 Ossohira (Iliomar I), eine osttimoresische Aldeia im Suco Iliomar I
 Ossohira, eine osttimoresische Quelle im Suco Caenlio, wo der Hinterhalt bei der Quelle von Ossohira stattfand